Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 — квалификация.

В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 участвовало 32 европейских сборных. Только страны хозяйки турнира — сборная Сербии и сборная Латвии квалифицировалась автоматически на чемпионат. Остальные команды соревновались за 14 мест в квалификационном раунде.

В решающую стадию первенства напрямую квалифицируется победитель группы. Также путёвку на чемпионат получили 6 лучших сборных, занявших в своей группе 2-е место. Игры в группах прошли с 11 ноября 2017 по 21 ноября 2018.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификации прошла 4 июля 2017 года в Мюнхене.

Групповой турнир

Группа A 

|}

Группа В 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Расположение команд, занявших вторые места в группах 
Критерии классификации:
 Количество побед
 Разница набранных и пропущенных очков
 Количество набранных очков

|}

Примечания

Ссылки 
 *EuroBasket Women 2019

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019
2017 год в баскетболе
2018 год в баскетболе